Senfft ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Senfft (* 1961), deutsche Islamwissenschaftlerin, Journalistin und Autorin
 Arno Senfft (1864–1909), Kaiserlicher Bezirksamtmann der Westkarolinen, Palauinseln und Marianen
 Carl Johann Senfft (1858–1927), deutscher Manager 
 Hans-Werner Senfft (* 1954), deutscher Politiker
 Heinrich Senfft (1928–2017), deutscher Medienanwalt und Publizist
 Ronaldo Senfft (* 1954), brasilianischer Segler
 Wilhelm Senfft (1795–1873), deutscher Theologe, MdL Nassau 
 Mitglieder des Adelsgeschlechtes Senfft von Pilsach

Siehe auch:
 Senft